A Műmenyét a Kukori és Kotkoda című magyar rajzfilmsorozat második évadjának első része.

Cselekmény 
Kotkoda épp a kertben kapirgál, amikor Hápogi szomszéd arra kéri, hogy egy kis salátát adjon neki. Kotkoda szívesen ad az övéből, s a szomszéd megdicséri, milyen szép „bidres-bodros” darab, amelyen megmutatkozik, Kotkoda mennyit dolgozott. Hápogi sajnálja is a szegény tyúkasszonyt, hogy egyedül vesződik a kerttel, Kukori pedig sehol. A kakas azonban épp odalopakodik Kotkodához és Hápogihoz, majd közéjük dug egy menyétet, pontosabban egy felfújható műmenyétet. Kotkodáéknak ijedtükben majd kiugrik a szívük. Kérdőre is vonják Kukorit, minek vette, mire a kakas azzal jön, hogy „trenírozni” akar vele, mert ha jön egy garázda kakas, netán görény, strucc, avagy egy igazi menyét, akkor formában kell lennie, hogy megvédje tőlük Kotkodát. Kukori vadul és elszántan püföli a műmenyétet, közben egy dalt énekelve:

Persze Kotkoda tudja, merről fúj a szél, mert ezt az egészet újfent azért találta ki Kukori, hogy ne kelljen a házimunkában segítenie. Kotkoda arra kéri Kukorit, hogy legalább a kukoricát darálja le, de a kakas számára fontosabb a műmenyéttel bokszolni. Hápogi ellenben egy tervet eszel ki és megsúgja Kotkodának, mivel leckéztethetik meg a nagyszájú Kukorit.

Miközben Kukori edz, odaugrik Mitugrász, a szöcske. „Hű de mérges a vitéz úr!” – nevet Mitugrász, mire Kukori nagyképűen legyint, hogy akkor látná, mikor igazi menyétet aprít! Kotkoda nemsokára ebédelni hívja, ekkor Hápogi magához szólítja Mitugrászt és elmondja neki a tervét. Arra kéri, hogy menjen, szóljon Kopasznyakúnak is, s a szöcske máris ugrik.

Ebéd után Kotkoda megkéri Kukorit, segítsen mosogatni. A kakas most abban talál kifogást, hogy teli a begye, ezért pihennie kell és lefekszik a kertben. A sövény mögött Hápogi és Kopasznyakú már készülnek: Kukori barátját beöltöztetik egy menyétjelmezbe, s mialatt Kukori alszik, a műmenyétet elveszik helyéről, helyébe pedig lerakják a beöltözött Kopasznyakút, aki egy darabig mozdulatlan marad. Akkor szólnak Kotkodának, aki törölgetni hívja a férjét. Kukorinak ellenben megint itt van az edzés ideje, s épp rázendít a nótájára, de alighogy kimondja a „menyét” szót, a jelmezes Kopasznyakú megmozdul. Kukori azt hiszi, igazi menyéttel áll szemben és nyomban inába száll a bátorsága. A menyét körbe-körbe kergeti a kertben Kukorit, aki kétségbeesetten ordibál segítségért, majd Kotkoda szoknyája mögé bújik el, mint egy kisgyerek. Könyörög a feleségének, hogy kergesse el a menyétet, mire Kotkoda megkérdezi: „Hát nem jobb egy ilyen menyéttel trenírozni?” De Kukori már nem akar soha semmifélével - amivel elismeri, hogy lusta és nagyszájú kakas csupán. „Inkább segítesz a házimunkában?” – kérdezi Kotkoda, s Kukori a jelenlevő tanúk, köztük a menyét előtt is kijelenti, hogy igen, segít. Bár még visszakozna, de a menyét már zavarja is kukoricát darálni.

A móka végén Kopasznyakú megkérdezi Kotkodáéktól, milyen volt a menyét-jelmezben. „Utolérhetetlen!” – felelik kórusban. A végén a szöcske beugrik a nyitott kamraablakon Kukorival kicsit gúnyolódni: „Látszik, hogy edzésben van a vitéz úr!”

Alkotók 
 Írta: Bálint Ágnes
 Tervezte és rendezte: Mata János
 Zenéjét szerezte: Lovas Ferenc
 Operatőr: Csepela Attila
 Segédoperatőr: Körmöci Judit
 Hangmérnök: Bársony Péter
 Vágó: Hap Magda
 Vágóasszisztens: Gyöpös Kati
 Háttér: Ruttka Ferenc
 Mozdulattervező: Pál Emmi
 Rajzolták: Nyírő Erzsébet, Szabados Mária
 Színes technika: Dobrányi Géza
 Gyártásvezető: Szigeti Ágnes
 Produkciós vezető: Gyöpös Sándor, Kunz Román
Készítette a Magyar Televízió megbízásából a Pannónia Filmstúdió

Szereplők 
 Kukori: Márkus László
 Kotkoda: Hacser Józsa
 Hápogi: Horváth Gyula
 Kopasznyakú: Szuhay Balázs
 Szöcske: Kóti Kati

A háttér 
A Műmenyét epizód is egyfajta karikatúra a magyarországi gulyáskommunizmus termékeiről, többek között arról, hogy a magyar háztartásokat a divat miatt mivel szerelték fel a 60-as és 70-es évek tájékán.

Források 
 
 Kukori és Kotkoda: Műmenyét – MESE.TV 
 Kukori és Kotkoda - Egy családregény vége

Kukori és Kotkoda (2. évad)